Prvenstvo Hrvatske u inline hokeju za 2010. je treći put zaredom osvojila Kuna iz Zagreba.  Prvenstvo je igrano od 18. travnja do 3. listopada 2010.

Ligaški dio

Doigravanje

Poveznice 
 hrhokej.net, Prvenstvo Hrvatske u inline hokeju 2010., ligaški dio, pristupljeno 9. siječnja 2015.
 hrhokej.net, Prvenstvo Hrvatske u inline hokeju 2010., doigravanje, pristupljeno 9. siječnja 2015.

2010